IFK Skövde kan syfta på
 IFK Skövde Handboll
 IFK Skövde Fotboll
 IFK Skövde Skidor
 IFK Skövde Friidrott